

Geografia

Francia 
 Rheinau – antico nome tedesco di Rhinau, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Germania 
 Rheinau – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Rheinau – ex comune ora quartiere di Mannheim, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Rheinau – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)